A Pannon Szoftver Kft egy 2000-ben alapított, dinamikusan fejlődő, debreceni központú, de budapesti székhelyű szoftver fejlesztő és tanácsadó cég. Fő tevékenységük testre szabott, integrált vállalatirányítási rendszer (Partner.ERP.) fejlesztése és bevezetése és üzleti intelligencia rendszer (Partner.BI) fejlesztése és bevezetése, de termékeik között megtalálhatók a kisebb, akár induló vállalkozások számára is alkalmas dobozos ügyviteli szoftverek is.

Magyarországi informatikai cégek